Hartwig – nome proprio di persona tedesco

Persone
Hartwig – arcivescovo cattolico tedesco
 Heike Hartwig – atleta tedesca
 Jeff Hartwig – atleta statunitense
 Jimmy Hartwig – calciatore tedesco
 Julia Hartwig – poetessa polacca
 Rex Hartwig – tennista australiano